

Geografia
 Markle – comune degli Stati Uniti d'America in Indiana

Persone
 Fletcher Markle – personaggio radiofonico, attore, sceneggiatore e regista canadese
 Meghan Markle – modella e attrice statunitense
 Peter Markle – regista statunitense